Монітор — кінцевий пристрій будь-якої системи відображення інформації.
 Резидентний монітор — комп'ютерна програма, що може виконувати роль примітивної операційної системи, або бути її частиною
 Монітор — клас броньованих кораблів з підсиленим артилерійським озброєнням для боротьби з сухопутними військами та береговими батареями супротивника.
 Монітор — керований пристрій для гасіння пожеж з можливістю націлювання, який встановлюється на протипожежних суднах та інших транспортних засобах.
 «Монітор» — назва військового корабля часів громадянської війни в США.
 Монітор — містечко в штаті Індіана, США
 Монітор - особа, що займається моніторингом (спостереженням за певною діяльністю), наприклад, за діяльністю правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ).